

Patronyme 

 Erhard Raus (1889–1956), général du Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Marijan Raus (1933-2009), arbitre yougoslave (croate) de football ;
 Urmo Raus (né en 1969), peintre estonien.

Hydronymie
 La Raus est une rivière dans le Jura bernois en Suisse et un affluent de la Birse.

Homonymie de patronyme